Holt Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Holt Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire